Санто Доминго Јанхуитлан има више значења:

 Општина Санто Доминго Јанхуитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Јанхуитлан (Санто Доминго Јанхуитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику